Lackner steht für:
 Lackner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Lackner ist der Name folgender Orte:
 Lackner (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lackner (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Lakner